Süpplingenburg, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Huis Supplinburg, een adellijke dynastie genoemd naar het plaatsje Süpplingenburg